Вир — река в Нижней Нормандии длиной 128 км, протекающая по территории департаментов Кальвадос и Манш, в том числе через города Вир, Сен-Ло и Изиньи-сюр-Мер, и впадающая в бухту Гран-Ве пролива Ла-Манш на границе данных департаментов.

География 

Исток реки Вир находится на границе трёх нижненормандских департаментов — Манш, Кальвадос и Орн — на территории коммуны Шольё в Бют-Брембаль, на юго-востоке от города Вир и на север от леса Сен-Кристоф на высоте 308 м над уровнем моря. Течёт в направлении северо-северо-запад до слияния с Сулёвром в Кампо, затем отклоняется на запад до Пон-Фарси, далее на север через песчаники и сланцы синклинали. От слияния с Сулёвром до Сен-Ло река протекает по узкой и извилистой долине, имеющей два важных перелома профиля склона.

Нижнее течение реки канализировано и является частью порта Изиньи-сюр-Мер, расположенном в слиянии Вира и его главного притока — Ор, впадающего менее чем за 3 км от эстуария.

На берегах реки расположены следующие города:
 Кальвадос: Вир, Пон-Фарси, Изиньи-сюр-Мер
 Манш: Теси-сюр-Вир, Труаго, Конде-сюр-Вир, Сент-Сюзанн-сюр-Вир, Сен-Ло, Рампан, Понт-Эбер, Ла-Моф, Кавиньи.

Гидрология 
Как и Орн, Вир отличается дождевым океаническим режимом и четко выраженными летними мелководными периодами (2,64 м³/с в августе в Сен-Ло при среднегодовом расходе 12,6 м³/с).

Основные притоки 
Главные притоки (от истока к устью):
 Вирен (13 км) — левый, в Сен-Жермен-де-Тальванд
 Альер (18 км) — правый, в Вире
 Бревонь (17 км) — левый, в Ла-Граври
 Сулёвр (18 км) — правый, в Кампо
 Дром (17 км) — левый, в Пон-Фарси
 Жакр (13 км) — правый, в Ферваш
 Жуань (13 км) — левый, в Сен-Ло
 Элль (32 км) — правый, в Нейи-ла-Форе
 Ор (82 км) — правый, в Изиньи-сюр-Мер

Примечания 

Реки, впадающие в Ла-Манш
Реки Нормандии
География департамента Кальвадос
Манш